Laurent de Médicis (l'Ancien) ou Lorenzo di Giovanni de' Medici, dit « l'Ancien », (1395–1440) ;
 Pierfrancesco di Lorenzo de Médicis l'Ancien, fils du précédent, banquier diplomate (1430-1476) ;
 Lorenzo di Pierfrancesco de Médicis, dit le Popolano, fils du précédent, cousin de Laurent le Magnifique, banquier et un homme politique (1463–1503) ;
 Laurent de Médicis ou Laurent le Magnifique ou Lorenzo de' Medici, marchand, homme politique et mécène florentin (1449-1492) ;
 Laurent II de Médicis ou Lorenzo II de' Medici, souverain, petit-fils du précédent (1492-1519). C'est à lui que Nicolas Machiavel dédie son livre Le Prince ;
 Lorenzino de Médicis ou Lorenzo de Médicis, dit Lorenzaccio ou Lorenzino, homme politique et écrivain (1514-1548) ;
Lorenzaccio, un drame romantique d'Alfred de Musset (1834), d'après la vie du précédent.
Lorenzo de' Medici (écrivain) en français Laurent de Médicis, dernier descendant de la branche ainée des Médicis, écrivain italien contemporain (1951-  ).